A Vadnyugati galiba az Olsen ikrek filmje 1994-ből.

Cselekménye 
A kis Susie (Mary-Kate Olsen) és Jessica (Ashley Olsen) Martin apukájukkal Stephen Martinnal (Patrick Cassidy) él. Anyukájuk, Sarah meghalt. Stephen egy biztosító cégnél dolgozik.

A lányok közösen álmodnak, amely álomban, egy westernfilm kellős közepébe csöppennek és ők maguk hívnak ki párbajra egy titokzatos cowboy-t.

Másnap levél érkezik a vendégfarmról, ahol Sarah nevelkedett, hogy sürgősen menjenek oda, mert a csőd szélén állnak. A lányok mennének is, de Stephennek dolgoznia kell. Ezért mikor Stephen elmegy tejért, a lányok felhívják a munkahelyét és egy üzenetet hagynak Stephen főnökének, Mrs. Plascet-nak (akit Stephen csak a sárkányasszonynak hív), hogy Stephennek sürgősen szabadságra kell mennie. Kisvártatva megérkezik a válasz is: "Hallom szabadságra akar menni. Csak rajta. Akár vissza se jöjjön. KI VAN RÚGVA!". Mikor Stephen hazaér, a lányok lejátsszák neki az üzenet első felét: "Hallom szabadságra akar menni. Csak rajta." Stephen ennek nagyon örül, el is mennek a vendégfarmra.

Itt először Laura Forrester-rel (Michelle Green) a farm műlovar nőjével találkoznak. Stephennek egyből meg is tetszik. Aztán a hátuk mögül megszólal egy hang, ami George Tailfeathers-höz (Ben Cardinal) a farm indiánjához tartozik. Hívja a lányokat és Stephent, hogy menjenek vele, elviszi őket a szálláshelyükre. Miután lecuccoltak, George elviszi őket a farm vezetőjéhez Natty-hez (Peg Phillips), aki szívélyesen fogadja, üdvözli őket és bemutatja a fiát Bart Gefooley-t (Martin Mull).

Natty elmondja Stephennek, hogy már közel egy éve nem volt látogatójuk és ha ez így marad, a vendégfarm kénytelen lesz bezárni kapuit. Stephen és a lányok ezt persze nem hagyják. Megígérik, hogy segíteni fognak Natty-nek. Bart pedig lemondóan teszi hozzá, hogy szerinte az a baj, hogy túl ódivatúak, a mai gyerekek a modern vidámparkokat szeretik. És jelzi Natty-nek, alá kéne írnia egy bizonyos szerződést, de Natty még korainak érzi ezt, hiszne csak most érkeztek meg a vendégek.

Később George kicsit tanítja a lányokat lovagolni, aztán felviszi őket anyukájuk régi rejtekhelyére, ahol megtalálják anyukájuk régi naplóját, amiben le írja, hogy Natty-vel és George-dzsal milyen jókat játszottak, illetve, hogy ő és George nem kedvelték Bartot, aki magának való volt, sosem szerette a vendégfarmot és mindig az alagsorban játszott a vidámpark modelljével és, hogy egyszer sikerült is felgyújtania a farmot, amely tűzben majdnem ott maradt, ha Sarah ki nem menti, valamint, hogy sikerült megoldania a medve rejtélyét.

Miközben anyukájuk régi naplóját olvassák, nagy füstöt látnak felszállni a ház mellől. Először azt hiszik tűz van, ezért félbehagyják az olvasást és visszaszaladnak a farmra, ám mikor közelebb érnek, látják hogy Bart éget valamit egy nagy üstben. Még közelebb érvén észreveszik, hogy levelekkel van tele az üst. Egyet-kettőt ki is vesznek és elolvassák. Mind jelentkezés a vendégfarm programjaira abból az évből. A lányoknak egyből leesik, hogy volt érdeklődő az év folyamán bőven, csak Bart valamiért elfogta a leveleket és úgy döntött, hogy elégeti őket. Ekkor elszaladnak egy levéllel Bart elől és meg akarják mutatni Natty-nek, de Bart utoléri őket, elveszi és széttépi a levelet és valósággal megfenyegeti a lányokat, hogy nagyon gyorsan szóljanak apukájuknak, hogy menjenek haza. De a lányok erre nemet mondanak, erre Bart azt mondja, hogy "akkor ez háborút jelent, mert ez a farm nem elég nagy hármunknak." A lányoknak ekkor eszükbe jut az álom és egyből megértik, hogy ez egy jel és megfogadják, hogy megmentik a farmot.

Bart belopózik Stephen szobájába és átkutatja és meg is találja a névjegyet amit keres és felhívja Mrs. Pluscet-ot, akitől megtudja, hogy Stephent kirúgta.

Leülnek közösen enni és közben a lányok megkérdezik Natty-t, hogy hogyan indult a vendégfarm, aztán miután Natty ezt elmesélte, a lányok azt javasolják Natty-nek, hogy vehetne fel kölcsönt és újra beindíthatná a vendégfarmot. Natty-nek tetszik az ötlet és bele is vág.

Kicsivel később egyik szobában meglátnak egy medvebőr szőnyeget és eszükbe jut, amit Sarah naplójában olvastak. Megvizsgálják a medvebőrt és a szájában találnak egy gombot, amit megnyomnak és ezzel felemelkedik a medve és előtűnik egy titkos lejárat az alagsorba. Le is mennek és meglátják, hogy mi is Bart terve. Egy hatalmas vidámpark modellje áll Bart asztalán, Gifooley Land makettje. Bartnak ugyanis az a terve, hogy lerombolja a vendégfarmot és a helyére felépíti Gifooley Landet.

Aztán a lányok fölmennek, abban a hitben, hogy nem buktak le bárt előtt (de lebuktak) és leviszik Nattyt az alagsorba, hogy megmutatsák, miben mesterkedik Bart, csak hogy addigra Bart eltünteti azt a modellt és csak egy repülőmakettet találnak a helyén. Hiába bizonygatják a lányok az igazukat Natty nem tud mit csinálni bizonyítékok nélkül.

Kicsit később Stephen leül a lányokkal és megbeszéli velük, hogy most már haza kell menniük, mert vissza kell mennie dolgozni. Ekkor Bart szólal meg a sarokban: "Hova barátom?!" Emiatt a lányok kénytelenek bevallani Stephennek, hogy kirúgták. Stephen kicsit leszídja a lányokat és úgy dönt, hogy még maradnak egy darabig. Bart egyből próbálja elvenni a kedvüket azzal, hogy ő nem akar vészmadárkodni, de egy állástalan embert nem tekint hitelképesnek a bank, erre Natty megteszi Stephent a Vendégfarm igazgatójának, de Stephen ilyen komoly pozíciót nem fogad el, ezért végül marketingfelelős igazgatónak szeretné őt Natty. Bár Stephen először kicsit ettől is visszakozik, de Bart ekkor elkezdi lefitymálni a dolgot, hogy de hát ez akkora butaság, nincs már semmi remény, ez viszont Stephent frusztrálttá teszi és úgy dönt, hogy elvállalja a marketingfelelős igazgatói posztot, mert szerinte csak fel kell újítani a berendezést és be kell szerezni új szerszámokat és kiegészítőket. Ehhez azonban kölcsönt kell felvenni. El is mennek a bankba (Stephen, Natty és a lányok) és elintézik a kölcsönt. Míg elbírálják, hogy megkaphatják-e a kölcsönt, Stephen a bank tanácsára saját pénzből szerez be csomó mindent a vendégfarmra. Aztán még egy fax is érkezik egy 25 fős csoportos foglalásról. Közben a boltból hívják Stephent, hogy a bank nem fizet. Stephen dühösen megy be a bankba, hogy még is hogy van ez hogy a bank biztatására vesz csomó dolgot a vendégfarmra saját pénzből és hitelre, aztán a vaskereskedésből felhívják, hogy üres a bankszámlája. A bankár Mr. Sulton (Bartley Bard) szerint Stephen és a vendégfarm tervei irreálisak. Erre Stephen megmutatja a faxot a 25 fős csoportos foglalásról. Erre Mr. Sulton azt mondja, akkor számíthat Stephen a kölcsönre. Ám aztán kicsit utánanéz a foglalásnak és nem talál róla semmit, kvázi Stephen csupán megpróbálta átverni a bankot. Ám igazából az történt hogy a faxot Bart küldte a vendégfarmnak és Sulton is benne volt a "buliban".

Ezek után Natty számára minden remény elveszik és aláírja a szerződést.

A lányok George-dzsal sétálnak és arról beszélgetnek, hogy állíthatnák meg Bartot. Tűnödnek, hogy vajon hova dughatta a vidámpark modelljét. A lányok szerint Bart azt mondta, elmegy pihenni. Erre George-nak eszébe jut, hogy biztos a fürdőben van, mert ilyenkor ott áztatja magát jó sokáig. A lányok ott is találják és elviszik a modell egy darabját (a főbejáratot) és megmutatják Natty-nek, aki ennek hatására végre átlát Barton. Bart abban a hitben, hogy már nyert ügye van, elmondja, hogy megálmodta Gifooley Landet és hogy lerombolja a vendégfarmot és a helyére felépíti. Erre Natty kérdezi, hogy és mi lesz a fákkal és az állatokkal, mire Bart megmondja, hogy ő ezeket mindig is utálta, erre a lányok rákérdeznek, hogy "Ezért gyújtottad fel a farmot", mire Bart magáról megfeledkezve, rávágja: "Igen". Ezután kiosztják és elküldik Bartot.

George elmondja a lányoknak lovaglás közben, hogy Bartot egy bizonyos Leo McRugger (Leon Pownall) támogatja. Egy nagy multicég vezetője, aki "egy centért még a saját anyját is képes lenne eladni".

Ezért Susie és Jessica előbb ügyesen kicserélik a szerződést egy maguk rajzolta Bart karikatúrára amire azt is ráíták "Bart a spicli", aztán útnak indulnak lóháton, hogy elmenjenek McRuggerhez és rábeszéljék, hogy ne Gifooley Landet, hanem a vendégfarmot támogassa. Útközben egy kocsiban ülő kislánytól (Elizabeth Olsen) kérnek útbaigazítást. Meg is találják McRuggert és rábeszélik, hogy jöjjön el hétvégén a vendégfarmra és megmutatják neki, hogy miért jobb mint Gifooley Land. McRugger belemegy a dologba azzal a feltétellel, hogy ha sikerül meggyőzniük, akkor nem támogatja tovább Gifooley Landet, hanem a vendégfarmot fogja támogatni, ám ha nem győzik meg, akkor továbbra is Gifooley Landet fogja finanszírozni.

Közben Bart a bankban ünnepel Sulton-nal és a többiekkel, ám amint előveszi a szerződésnek hitt papírt, hamar rájön, hogy az nem a szerződés. Vissza is megy a farmra, hogy visszakövetelje a szerződést. Közben a lányok is visszaérnek McRugger-től. Mindannyian letagadják, hogy tudnának bármit is bármilyen szerződésről eztért Bart-nak nincs mit tennie, elmegy, de meghagyja hogy még visszajön. Amint Bart elment. Susi előveszi a szerződést a kalapja alól. Viszont van még egy kis gond, nincs jóformán semmi pénzük. Laura végül felajánlja, hogy eladja a lovát Herkulest. Persze Stephen tiltakozik ellenek, hiszen Herkules nem csak a legjobb barátja Laura-nak, hanem azzal keresi a kenyerét is. A lányok pedig megmondják Laura-nak, hogy Stephen és ők hárman, nagyszerű csapatot alkotnak és Laura egyből érti is, hogy őt nem akarják bevenni. Bár nem akarták, de sikerül megbántaniuk Laura-t, aki végül csak is a vendégfarmért adja el Herkulest. Stephen a lányok helyett is bocsánatot kér és elmagyarázza Laura-nak, hogy a lányok még túlságosan kötődnek Sara-hoz.

Hétvégén McRugger és pár embere el is mennek a vendégfarmra.

Közben Bart is készül. Szabotálni akarja az egészet, hogy felépíthesse Gifooley Landet.

Stephenék először lovagolni akarják elvinni McRuggeréket, azonban Bart kiengedi a ménest, így nincs mivel lovagolni. Kérőbb ugyan Laura, Natty és George hoznak pár lovat, de mint kiderül, azok betöretlen vad musztangok, ráadásul Bart lovai.

Aztán vadvízi evezésre akarják vinni McRuggeréket, de Bart kilyukasztja a csónakokat.

Végül mikor mennének vissza ebédelni, Bart felrobbantja a konyhát.

Ekkor McRugger már igen közel jár ahhoz, hogy Gifooley Land pártján marad továbbra is. Viszont a lányoknak támad egy mentő ötletük. először George segítségével csapdába ejtik Bartot, hogy ne szabotálhassa ezt is. Aztán elviszik McRuggeréket aranyvadászatra. Ez be is válik, mindenki jól szórakozik.

Közben Bart kiszabadul a csapdából és a csapat után megy.

Bart utoléri őket és egy óvatlan pillanatban elkapja Susie-t és Jessicát és elviszi őket a csónakjával a folyó legveszélyesebb szakaszára és azzal fenyegetőzik, hogy Natty írja alá a szerződést és McRugger továbbra is Gifooley Landet támogassa, különben a vízbe dobja a lányokat. Ám a lányok ügyesen elkapják egy a folyó felett átívelő fahíd alját, Bart meg tovább sodródik, egyenesen neki a gátnak. Jól össze is töri magát.

Aztán McRuggerék végleg a vendégfarm pártjára állnak és a vendégfarm forgalma újra beindul.

Susie, Jessica és Stephen pedig ott maradnak segíteni. És mindenki boldog... ...kivéve Bartot.

Egy-két érdekesség 
Mary-Kate ezen film forgatása során szerette meg igazán a lovaglást. Ashley-t a forgatás közben ledobta magáról egy ló. Azóta nem szeret lovagolni és fél a lovaktól.

Mary-Kate és Ashley előszeretettel adnak kameó szerep lehetőségeket barátaiknak, családtagjaiknak és korábbi filmjeikből, sorozataikból színésztársaiknak is. Ilyen volt a kislány az autóban szerep is Lizzie Olsen (Mary-Kate és Ashley kishúga) számára. Egy mondatot is kapott a filmben (a legtöbb kameo szerep esetében meg sem szólal a vendégszereplő).

Szereplők

Zenék 
 Mary-Kate és Ashley Olsen – At the And of the Day

További információk

Források 

1994 filmjei
Warner Bros. Pictures-filmek
Amerikai filmvígjátékok